FTP (verzetsbeweging), een Franse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog
 File transfer protocol, een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt
 Full Tilt Poker, een online poker-kaartkamer
 Fuck tha Police, een protestlied van de Amerikaanse hiphopgroep N.W.A
 FTP, een soort datakabel bestaande uit een folie en twisted pair kabels
 Internationale Code voor de toepassing van beproevingsprocedures voor brandwerendheid